Llista dels 282 municipis del departament francès de la Vendée (85) a data de 2013.

Vendée